Список известных носителей-мужчин см. Балдов.

Список известных носителей фамилии Ба́лдова

 Балдова, Зденка (Baldova, 1885—1958) — чехословацкая актриса.